Falkenberg též v počeštěné formě jako Falkenberk, případně Falckenberg, je místí označení, nebo příjmení, které má více významů. Název může odkazovat na:

Místní název 
 Falkenberk - dřívější označení Starého Falkenburku
 Falkenberské knížectví (německy Fürstentum Falkenberg)

V Německu 
 Falkenberg/Elster, město v zemském okrese Labe-Halštrov, Braniborsko
 Falkenberg-Höhe, obecní federace v zemském okrese Marecké Poodří, Braniborsko
 Falkenberg, Märkisch-Oderland, město v zemském okrese Marecké Poodří, Braniborsko
 Falkenberg (Berlín), lokalita v berlínské čtvrti Lichtenberg
 Falkenberg, Dolní Bavorsko, město v zemském okrese Rottal-Inn v Bavorsku
 Falkenberg (Lüneburg Heath), kopec na Lüneburg Heath v Dolním Sasku
 Falkenberg, Horní Falc, město v zemském okrese Tirschenreuth v Bavorsku
 Falkenberg, Sasko-Anhaltsko, město v zemském okrese Stendal v Sasku-Anhaltsku
 Falkenberg, místo v Lilienthalu v Dolním Sasku
 Falkenberg, místní část Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku

Ve Švédsku 
 Falkenberg, město ve Švédsku.
 obec Falkenberg, obec v kraji Halland
 Falkenberg, lokalita a obecní sídlo obce Falkenberg
 Falkenberský most, kamenný obloukový most přes řeku Ätran
 Falkenberg, pevnost ve Falkenbergu
 Falkenberská dráha, bývalá železniční trať
 Falkenbergs IP, fotbalový stadion
 Falkenbergs Motorbana, závodní okruh v Bergagårdu

Další místa 
 Falkenberg - německý název pro Faulquemont, francouzskou obec v Alsasku-Lotrinsku
 Falkenberg - německý název pro Jastrzębniki, polskou obec v Západopomořanském vojvodství
 Falkenberg - německý název pro Monfalcone, italskou obec v regionu Furlánsko-Julské Benátsko, dříve v provincii Gorizia
 Falkenberg - německý název pro Niemodlin, polskou obec v Opolském vojvodství, dříve ve slezském Falkenberském knížectví
 Falkenberg - německý název pro Sokolec, polskou obec v Dolnoslezském vojvodstvíFalkenberg - německý název pro Sokolniki, polskou obec v okrese Goleniów, dříve v Pomořansku

Organizace 
 Falkenbergs BTK, švédský klub stolního tenisu
 Falkenbergs FF, švédský fotbalový klub
 Falkenbergs Tidning, bývalé švédské konzervativní noviny
 Falkenbergs VBK, švédský volejbalový klub

Další 
 Sbohem Falkenbergu, švédský dramatický film z roku 2006

 Restrepia falkenbergii (Restrepie Falkenbergova), obecný název pro druh epifytní orchideje

Související články 
 Falkenberg (příjmení), také jako Falckenberg

 Falkenburg

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno